14th Street – stacja metra w Nowym Jorku na Broadway – Seventh Avenue Line
 14th Street – stacja metra w Nowym Jorku na Sixth Avenue Line